Bellflower peut faire référence à :

Toponymes 
 Bellflower, ville de Californie
 Bellflower, village de l'Illinois
 Bellflower, ville du Missouri

Autres 
 Bellflower, un film indépendant américain réalisé par Evan Glodell en 2011

Homonymie